Menzel steht für:
 Menzel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Menzel Bourguiba, Stadt in Tunesien
 Menzel (Rüthen), Ort in der Stadt Rüthen im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen
 Menzel (Mondkrater), benannt nach Donald Menzel
 (1967) Menzel, Asteroid
 Kap Menzel, Kap der Thurston-Insel, Antarktis
 Hannoversche Holzbearbeitungs- und Waggon-Fabriken (vorm. Max Menzel) Aktien-Gesellschaft, siehe Hannoversche Waggonfabrik (HAWA)

Siehe auch:
 Mentzel
 Mencel
 Menzl
 Menczel